Zając (feminine Form: Zającowa, Plural: Zającowie) ist ein polnischer Familienname.

Häufigkeit 
Den Familiennamen Zając tragen in Polen ca. 54.000 Bürger (2004).

Herkunft und Bedeutung 

Der Name leitet sich von dem Wort "Zając" (Hase) ab. Außerhalb von Polen wird der Name Zajac und eingedeutscht Seitz geschrieben.

Namensträger 
 Andrzej Zając (* 1956), polnischer Radrennfahrer
 Dana Zajac (* 1994), deutsche Volleyballspielerin
 Jan Zając (* 1939), Weihbischof in Krakau
 Karol Zając (1913–1965), polnischer Skirennläufer
 Kazimierz Zając (1916–2012), polnischer Wirtschaftswissenschaftler, Statistiker und Hochschullehrer

 Marcin Zając (* 1975), polnischer Fußballspieler
 Martin Zajac (* 1981), slowakischer Eishockeyspieler
 Richard Zajac (* 1976), slowakischer Fußballspieler
 Ryszard Zając (* 1951), polnischer Bildhauer und Musiker
 Stanisław Zając (1949–2010), polnischer Politiker
 Thomas Zajac (* 1985), österreichischer Segler
 Travis Zajac (* 1985), kanadischer Eishockeyspieler
 Zbysław Zając (1933–1985), polnischer Bahnradsportler und Radsporttrainer

Unternehmen 
 Zoo Zajac, Zoogeschäft in Duisburg

Siehe auch 
 Zajc

Polnischer Personenname
Familienname